María de Ponthieu (17 de abril de 1199 - 21 de septiembre de 1250) fue condesa de Ponthieu suo jure y condesa de Montreuil, que gobernó de 1221 a 1250.

Biografía
María era la hija de Guillermo IV de Ponthieu y Adela, condesa del Vexin, y nieta del rey Luis VII de Francia de su segunda esposa Constanza de Castilla. Como única descendiente de su padre, María lo sucedió, gobernando como condesa de Ponthieu y Montreuil desde 1221 hasta 1250.

Matrimonios e hijos
Se casó con Simón de Dammartin antes de septiembre de 1208. Era el hijo de Alberico II de Dammartin y Matilde de Clermont, hija de Reginaldo de Clermont, conde de Clermont-en-Beauvaisis. Simón y María tuvieron cuatro hijas pero solo dos están documentadas. Su hija mayor fue Juana de Dammartin (1220- 16 de marzo de 1279), segunda esposa de Fernando III de Castilla. Su hija más joven fue Felipa de Dammartin (m. 1277/81) quien se casó en primer lugar con Raúl II de Issoudun, después Raúl II de Coucy, y en tercer lugar con Otón II, conde de Gueldres.

María se casó por segunda vez en algún momento entre septiembre de 1240 y el 15 de diciembre de 1241, con Mateo de Montmorency, señor de Attichy, quien resultó muerto en batalla en El Mansura (Egipto) el  durante la séptima cruzada, liderada por el rey Luis IX de Francia.

Ancestros

Referencias

Fuentes

Condes de Ponthieu
Casa de Montmorency
Condesas de Francia del siglo XIII